|-
| (31601) 1999 GF||1999 GF||3 квітня 1999||Вішнянська обсерваторія||Корадо Корлевіч
|-
| (31602) 1999 GG||1999 GG||3 квітня 1999||Вішнянська обсерваторія||Корадо Корлевіч
|-
| (31603) 1999 GQ3||||10 квітня 1999||Обсерваторія Фаунтін-Гіллс||Чарльз Джулз
|-
| (31604) 1999 GH4||||13 квітня 1999||Обсерваторія Оахака||Джеймс Рой
|-
| 31605 Браші (Braschi)||||10 квітня 1999||Монтелупо||Маура Томбеллі,Андреа Боаттіні
|-
| (31606) 1999 GX4||||13 квітня 1999||Вумера||Френк Золотовскі
|-
| (31607) 1999 GQ5||||15 квітня 1999||Обсерваторія Ґекко||Тецуо Каґава
|-
| (31608) 1999 GR5||||12 квітня 1999||Обсерваторія Ріді-Крик||Джон Бротон
|-
| (31609) 1999 GT5||||15 квітня 1999||Обсерваторія Фаунтін-Гіллс||Чарльз Джулз
|-
| (31610) 1999 GC6||||14 квітня 1999||Обсерваторія Наті-Кацуура||Йошісада Шімідзу,Такеші Урата
|-
| (31611) 1999 GF6||||13 квітня 1999||Вішнянська обсерваторія||Корадо Корлевіч
|-
| (31612) 1999 GG6||||13 квітня 1999||Вішнянська обсерваторія||Корадо Корлевіч
|-
| (31613) 1999 GO8||||10 квітня 1999||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (31614) 1999 GV10||||11 квітня 1999||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (31615) 1999 GF16||||9 квітня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (31616) 1999 GM17||||15 квітня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (31617) 1999 GP17||||15 квітня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (31618) 1999 GE18||||15 квітня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (31619) 1999 GU18||||15 квітня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (31620) 1999 GB19||||15 квітня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (31621) 1999 GH19||||15 квітня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (31622) 1999 GL19||||15 квітня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (31623) 1999 GK20||||15 квітня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (31624) 1999 GP20||||15 квітня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (31625) 1999 GR20||||15 квітня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (31626) 1999 GV20||||15 квітня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (31627) 1999 GW20||||15 квітня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (31628) 1999 GG23||||6 квітня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (31629) 1999 GK23||||6 квітня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (31630) 1999 GN23||||6 квітня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (31631) 1999 GL28||||7 квітня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (31632) 1999 GM28||||7 квітня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (31633) 1999 GH30||||7 квітня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (31634) 1999 GG31||||7 квітня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (31635) 1999 GW31||||7 квітня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (31636) 1999 GB32||||7 квітня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (31637) 1999 GF32||||7 квітня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (31638) 1999 GL32||||7 квітня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (31639) 1999 GC34||||6 квітня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (31640) 1999 GH34||||6 квітня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (31641) 1999 GW34||||6 квітня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (31642) 1999 GX36||||14 квітня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (31643) 1999 GE41||||12 квітня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (31644) 1999 GY41||||12 квітня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (31645) 1999 GJ42||||12 квітня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (31646) 1999 GQ44||||12 квітня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (31647) 1999 GY51||||11 квітня 1999||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (31648) 1999 GL53||||11 квітня 1999||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (31649) 1999 GL55||||7 квітня 1999||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| 31650 Фрідек-Містек (Frydek-Mistek)||1999 HW||18 квітня 1999||Обсерваторія Ондржейов||Петр Правец
|-
| (31651) 1999 HH2||||19 квітня 1999||Обсерваторія Мальорки||Альваро Лопес-Ґарсіа,Рафаель Пачеко
|-
| (31652) 1999 HS2||||21 квітня 1999||Станція Сінлун||SCAP
|-
| (31653) 1999 HH4||||16 квітня 1999||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (31654) 1999 HJ5||||17 квітня 1999||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (31655) 1999 HG7||||17 квітня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (31656) 1999 HL8||||16 квітня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (31657) 1999 HN8||||16 квітня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (31658) 1999 HU8||||17 квітня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (31659) 1999 HT10||||17 квітня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (31660) 1999 HY10||||17 квітня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (31661) 1999 HJ11||||17 квітня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (31662) 1999 HP11||||19 квітня 1999||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (31663) 1999 JG2||||8 травня 1999||Каталінський огляд||Каталінський огляд
|-
| 31664 Рандівессен (Randiiwessen)||||8 травня 1999||Обсерваторія Фарпойнт||Ґері Гаґ
|-
| 31665 Веблен (Veblen)||||10 травня 1999||Прескоттська обсерваторія||Пол Комба
|-
| (31666) 1999 JK3||||8 травня 1999||Обсерваторія Оїдзумі||Такао Кобаяші
|-
| (31667) 1999 JL3||||8 травня 1999||Обсерваторія Оїдзумі||Такао Кобаяші
|-
| (31668) 1999 JX3||||6 травня 1999||Вумера||Френк Золотовскі
|-
| (31669) 1999 JT6||||12 травня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (31670) 1999 JL7||||8 травня 1999||Каталінський огляд||Каталінський огляд
|-
| 31671 Масатоші (Masatoshi)||||13 травня 1999||Обсерваторія Кума Коґен||Акімаса Накамура
|-
| (31672) 1999 JB8||||12 травня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (31673) 1999 JZ8||||7 травня 1999||Каталінський огляд||Каталінський огляд
|-
| (31674) 1999 JD9||||7 травня 1999||Каталінський огляд||Каталінський огляд
|-
| (31675) 1999 JO10||||8 травня 1999||Каталінський огляд||Каталінський огляд
|-
| (31676) 1999 JN16||||15 травня 1999||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (31677) 1999 JQ18||||10 травня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (31678) 1999 JX18||||10 травня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (31679) 1999 JJ19||||10 травня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (31680) 1999 JK19||||10 травня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (31681) 1999 JH21||||10 травня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (31682) 1999 JU21||||10 травня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (31683) 1999 JJ22||||10 травня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (31684) 1999 JS22||||10 травня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (31685) 1999 JB25||||10 травня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (31686) 1999 JL26||||10 травня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (31687) 1999 JP26||||10 травня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (31688) 1999 JT27||||10 травня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (31689) 1999 JW27||||10 травня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (31690) 1999 JK28||||10 травня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (31691) 1999 JO30||||10 травня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (31692) 1999 JQ31||||10 травня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (31693) 1999 JC32||||10 травня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (31694) 1999 JO32||||10 травня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (31695) 1999 JQ32||||10 травня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (31696) 1999 JF33||||10 травня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (31697) 1999 JG33||||10 травня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (31698) 1999 JL33||||10 травня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (31699) 1999 JA36||||10 травня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (31700) 1999 JB40||||10 травня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|}

31600